Het Formule 2-seizoen 2019 was het derde seizoen van de hernieuwde Formule 2. Regerend kampioen George Russell was overgestapt naar de Formule 1 en verdedigde, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet.

Door een overwinning in de eerste race tijdens het voorlaatste raceweekend op het Sochi Autodrom werd Nyck de Vries kampioen, waardoor hij niet meer achterhaald kon worden door zijn grootste concurrent Nicholas Latifi.

Het seizoen werd overschaduwd door een ongeluk in de hoofdrace op Spa-Francorchamps waarin BWT Arden-coureur Anthoine Hubert om het leven kwam.

Teams en coureurs 

1 Mahaveer Raghunathan is een Indiaas coureur die met een Nederlandse racelicentie rijdt.
2 Patricio O'Ward is een Mexicaans coureur die met een Amerikaanse racelicentie rijdt.

Veranderingen bij de rijders 
 Van team veranderd
 Jack Aitken: ART Grand Prix → Campos Racing
 Dorian Boccolacci: MP Motorsport → Campos Racing
 Ralph Boschung: MP Motorsport → Trident
 Louis Delétraz: Charouz Racing System → Carlin
 Luca Ghiotto: Campos Vexatec Racing → UNI-Virtuosi Racing
 Sérgio Sette Câmara: Carlin → DAMS
 Nyck de Vries: Pertamina Prema Theodore Racing → ART Grand Prix

 Nieuw/teruggekeerd in F2
 Giuliano Alesi: GP3 Series (Trident) → Trident
 Tatiana Calderón: GP3 Series (Jenzer Motorsport) → BWT Arden
 Juan Manuel Correa: GP3 Series (Jenzer Motorsport) → Sauber Junior Team by Charouz
 Anthoine Hubert: GP3 Series (ART Grand Prix) → BWT Arden
 Callum Ilott: GP3 Series (ART Grand Prix) → Sauber Junior Team by Charouz
 Jordan King: IndyCar Series (Ed Carpenter Racing) → MP Motorsport
 Nobuharu Matsushita: Super Formula (Domoco Team Dandelion Racing) → Carlin
 Nikita Mazepin: GP3 Series (ART Grand Prix) → ART Grand Prix
 Mahaveer Raghunathan: Michelin Le Mans Cup (United Autosports) → MP Motorsport
 Mick Schumacher: Europees Formule 3-kampioenschap (Prema Theodore Racing) → Prema Theodore Racing
 Zhou Guanyu: Europees Formule 3-kampioenschap (Prema Theodore Racing) → UNI-Virtuosi Racing

 Uit de F2
 Alexander Albon: DAMS → Formule 1 (Toro Rosso)
 Nirei Fukuzumi: BWT Arden → Super Formula (Dandelion Racing)
 Maximilian Günther: BWT Arden → Formule E (Geox Dragon Racing)
 Tadasuke Makino: Russian Time → Super Formula (Nakajima Racing)
 Artem Markelov: Russian Time → Super Formula (Team LeMans)
 Lando Norris: Carlin → Formule 1 (McLaren)
 George Russell: ART Grand Prix → Formule 1 (Williams)

 Tijdens het seizoen
 Tijdens de ronde op het Circuit de Monaco verving de Rus Artjom Markelov de Brit Jordan King bij het team MP Motorsport, aangezien King op dat moment deelnam aan de Indianapolis 500. King keerde de daaropvolgende ronde op het Circuit Paul Ricard terug bij het team.
 Vanaf de ronde op de Red Bull Ring verving de Indiër Arjun Maini de Fransman Dorian Boccolacci bij het team Campos Racing. Marino Sato uit Japan rijdt vanaf de ronde van België voor het team.
 Tijdens de ronde op de Red Bull Ring verving de Mexicaan Patricio O'Ward de Indiër Mahaveer Raghunathan bij het team MP Motorsport, nadat Raghunathan twaalf strafpunten op zijn racelicentie had ontvangen en daardoor een raceweekend werd geschorst.
 In de ronde op de Red Bull Ring verving de Amerikaan Ryan Tveter de Zwitser Ralph Boschung bij het team Trident. In Silverstone maakte Tveter plaats voor Dorian Boccolacci. De laatste ronde in Abu Dhabi wordt gereden door de Deen Christian Lundgaard.
 In de ronde op het Autodromo Nazionale Monza stonden slechts zeventien auto's ingeschreven. BWT Arden reed met een enkele wagen na het overlijden van Anthoine Hubert. Het Sauber Junior Team by Charouz reed met een auto omdat Juan Manuel Correa bij dit ongeluk zwaargewond raakte. Trident kon slechts een auto inzetten omdat de wagen van Giuliano Alesi in beslag werd genomen door de Belgische autoriteiten als onderdeel van het onderzoek naar dit ongeluk. Alesi nam deel aan het raceweekend in de auto van zijn teamgenoot Ralph Boschung.
 Matevos Isaakjan rijdt vanaf de ronde van Sotsji de rest van het seizoen voor Sauber Junior Team by Charouz, in plaats van de gewonde Correa.
 Artjom Markelov rijdt vanaf de ronde van Sotsji voor de rest van het seizoen voor het team van BWT Arden, naast Tatiana Calderon. De auto rijdt onder nummer 22. Nummer 19 wordt niet meer gebruikt uit respect voor Hubert.

Veranderingen bij de teams 
 Russian Time, dat zes jaar deelnam aan het kampioenschap, keert niet terug in het kampioenschap en wordt vervangen door UNI-Virtuosi Racing, dat sinds 2015 al de auto's van het team runde.

Races 
 Op 5 december 2018 werd de Formule 2-kalender van 2019 bekend.

Kampioenschap

Coureurs

 Beide races in het weekend van België zijn geschorst door het ongeval en overlijden van Anthoine Hubert.
 Punten
Dag 1: punten worden toegekend aan de top-10 geklasseerde auto's plus pole positie en snelste ronde

Dag 2 (sprintrace): punten worden toegekend aan de top-8 geklasseerde auto's plus snelste ronde

Teams

 Beide races in het weekend van België zijn geschorst door het ongeval en overlijden van Anthoine Hubert.

2019
Autosport in 2019